Stafford é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Stafford (Kansas)
Condado de Stafford (Virgínia)

Desambiguações de topônimos